Rice County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Rice County, Kansas
 Rice County, Minnesota